Laakso est un patronyme finnois et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Aleksi Laakso (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
Eric Laakso (1956-2010), joueur américain de football américain
 (né en 1948), homme politique finlandais
 (1942-2014), tireur sportif finlandais
 (1854-1915), homme politique finlandais
Leo Laakso (1918-2002), athlète finlandais en saut à ski
 (né en 1943), lutteur olympique finlandais
 (1939-2020), lutteur olympique finlandais
, musicien américain
, homme politique finlandais
 (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
Teemu Laakso (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace

Toponyme

Laakso, quartier d'Helsinki

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois